Шербешти има више значења:

 Шербешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Шербешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Шербешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији